Truncozetes är ett släkte av kvalster. Truncozetes ingår i familjen Epactozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Truncozetes